Kieseritskyjev gambit je različica šahovske otvoritve imenovane sprejeti kraljev gambit. Kieseritskyjev gambit se začne s potezami:

1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Sf3 g5 4. h4
ECO klasifikacija: C39

Zunanje povezave 

http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1080046 - Boris Spassky : Robert James Fischer

Šahovske otvoritve